«Времена и эпохи» — ежегодный фестиваль истории, представляющий всемирную историю от Античности до 80-х годов XX века.

Проводился  в Москве с 2011 года.  До 2017 года каждый фестиваль был посвящен отдельной эпохе и проходил в музее-заповеднике «Коломенское» (г. Москва). С 2017 года фестиваль встречал посетителей разнообразными площадками в центре Москвы, на Бульварном кольце и в парках.

Фестиваль «Времена и эпохи. Древняя Русь» в 2011 году 

Проходил со 2 по 4 сентября. Фестиваль посвящён истории Древней Руси IX—XI веков и её соседей. В нём приняли участие 1200 человек из 75 клубов исторической реконструкции из 46 городов России, а также их коллеги из США, Великобритании, Дании, Норвегии, Швеции, Литвы, Латвии, Польши, Германии, Белоруссии и Украины.
Действовало 8 тематических площадок:
 Площадка Лагерь русичей
 Площадка Борг викингов
 Площадка Финно-угорский кут
 Площадка Степной улус
 Площадка Поляна битв
 Площадка Пристань
 Площадка Ремесленные ряды
 Детская площадка
Фестиваль посетили до 50 тысяч зрителей.

Фестиваль «Времена и эпохи. Московское царство» в 2012 году 

Проходил с 6 по 8 июля. Посвящён русской и европейской истории XVII века. Главная тема — Смутное время. Центральное событие — показательное выступление «Московская битва (1612)». В фестивале приняли участие более 1000 участников, в том числе 300 иностранных реконструкторов. Имели место анахронизмы — Лагерь ландскнехтов отражал реалии XVI века.
Действовало 15 тематических площадок:
 Площадка Русский стан
 Площадка Казачий разъезд
 Площадка Лагерь ландскнехтов
 Площадка Европейский лагерь
 Площадка Арена
 Площадка Плац
 Площадка Лучный тир
 Площадка Потешное войско
 Площадка Призывной пункт
 Площадка Рекрутское депо
 Площадка Челобитный приказ
 Площадка Ремесленный посад
 Площадка Удаль молодецкая
 Площадка Ярмарка
 Площадка Завалинка

Фестиваль посетили до 190 тысяч зрителей.

Фестиваль «Времена и эпохи. Средневековье» в 2013 году 

Проходил с 21 по 23 июня. Посвящён Позднему Средневековью XIII—XVI веков. Главная тема — конный рыцарский турнир. Впервые в России турнирные схватки прошли с полной зоной поражения на цельнодеревянных копьях со стальными наконечниками.
Действовало 15 тематических площадок:
 Площадка Европа XIII в.
 Площадка Европа XIV в.
 Площадка Европа XV в.
 Площадка Европа XVI в.
 Площадка Русские княжества
 Площадка Орда
 Площадка Плац
 Площадка Арена
 Площадка Рыцарский лагерь
 Площадка Стрельбище
 Площадка Историческая ярмарка
 Площадка Ремесленный посад
 Площадка Средневековое фехтование
 Игровая площадка «Гульбище»
 Игровая площадка «Былина»

Фестиваль посетили до 220 тысяч зрителей.

Фестиваль «Времена и эпохи. 1914/2014» в 2014 году 

Проходил с 7 по 8 июня. Посвящён началу XX в. Главная тема — Первая мировая война. Центральные события — показательные выступления «Брусиловский прорыв», «Атака мертвецов» и «Мясорубка Нивеля» организованы центром военно-исторической реконструкции "Гарнизон-А". В фестивале приняли участие 2100 реконструкторов из 14 стран — России, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Голландии, Болгарии, Белоруссии, Украины, Венгрии, Польши, Словении, Чехии и Японии.
Действовало 10 тематических площадок:
 Аристократия
 Пролетариат
 Город
 Деревня
 Конный плац
 Парк бронетехники
 Ярмарка
 Сцена
 Показательные лагеря
 Поле боя
Фестиваль посетили до 250 тысяч зрителей

Фестиваль «Времена и эпохи. Древний Рим» в 2015 году 

Проходил с 6 по 7 июня. Посвящён эпохе Античности. Главная тема — Древний Рим I века н. э. Центральное событие — показательное выступление «Триумф». В фестивале участвовало более 2000 реконструкторов из России, Италии, Чехии, Израиля, Австрии, Франции, Греции, Туниса и Румынии. Центральной площадкой фестиваля был римский военный лагерь, вокруг него разместились соседние «государства» и «племена». На Марсовом поле прошли показательные выступления: «Битва легионов», «Восстание Боудикки», «Битва с германцами», соревнования по историческому фехтованию и строевому бою. На Арене прошли выступления гладиаторов и античной конницы, была поставлена комедия Аристофана «Женщины в народном собрании». Здесь же 7 июня завершилось театрализованное шествие «Триумф», проходившее через территорию фестиваля. Всего в рамках фестиваля зрителям были представлены 110 интерактивных и анимационных действий, свыше 40 обучающих занятий, 20 театральных постановок.
Действовало 10 тематических площадок:
 Площадка Римский военный лагерь
 Площадка Германский бург
 Площадка Деревня кельтов
 Площадка Боспорское царство
 Площадка Иудея и Палестина
 Площадка Марсово поле
 Площадка Арена
 Площадка Форум
 Детская площадка
 Обучающая площадка
Фестиваль посетили до 300 тысяч зрителей, из них до 20 тысяч иностранных туристов.

Фестиваль «Времена и эпохи. Битва тысячи мечей» в 2016 году 

Фестиваль проходил 11—12 июня и был посвящен IX—XI векам, как и первый фестиваль серии. Была разработана обширная боевая программа в рамках состязания дружин, центральным событием каждого дня было массовое сражение русов с викингами. Впервые с 2012 года к пристани в «Коломенском» причалили древнерусские суда и лодки.
Фестиваль 2016 года проходил под проливным дождем, при этом вся программа была проведена.

Действовало 10 интерактивных площадок:

 Балты и финно-угры
 Cлавянcкое поселение
 Посад
 Торжище 
 Степь
 Княжий стан
 Варяжский борг
 Византийское посольство
 Нормандия
 Пристань
 Гардарика 

В рамках фестиваля работало детское игровое пространство «Былинафест», посвященное древнерусскому эпосу. 

Фестиваль 2016 года стал крупнейшим мероприятием, посвященным Средневековью в истории российской реконструкции. Он принял участников из 23 стран: России, Швеции, Норвегии, Польши, США, Франции, Израиля, Сербии, Болгарии, Германии, Великобритании, Словении, Эстонии, Белоруссии, Молдавии, Литвы, Украины, Чехии, Италии, Словакии, Дании, Румынии, Латвии.

Фестиваль «Времена и эпохи. Собрание» в 2017 году 

Проходил с 1 по 12 июня в 30 местах по всей Москве. 

Парковые площадки:
 Юность Российской империи (XVIII век, музей-заповедник «Царицыно»)
 Древний Рим и его соседи (Античность, музей-заповедник «Коломенское»)
 Русь и Орда (XIII–XV века, музей-заповедник «Коломенское»)
 Дьяковцы — первые москвичи (Железный век, музей-заповедник «Коломенское»)
 Первая мировая война (XX век, Мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны) 

Городские площадки:
 Севастопольский променад (XIX век, Чистопрудный бульвар)
 Военно-историческая миниатюра (Петровский бульвар) 
 Старый Китай-город (Никольская улица) 
 Немецкая слобода (XVIII век, Лаврушинский переулок) 
 История за стеклом (Кузнецкий мост, 2 площадки) 
 Историческое фехтование (Новый Арбат, 4 площадки)
 Война и мир (1812 год, Страстной бульвар) 
 Серебряный век (XX век, Тверская площадь, Столешников переулок) 
 Парк осадных машин (XIII–XV века, Восточная улица) 
 Бульвар истории (Тверской бульвар, Новопушкинский сквер) 
 Дача XIX века (Площадь Революции)
 Москва 40-х (Манежная площадь и Тверская улица)

«Пограничная битва» 

Фестиваль посвященный XVII веку серии «Времена и эпохи» проходил в формате «живой истории» 26 и 27 августа 2017 года в музее-заповеднике «Коломенское».

Специально к фестивалю был построен острог — полноценная деревянная крепость XVII века общей площадью 900 квадратных метров, с трёхметровым частоколом, угловыми башнями высотой 10 метров и собственной часовней. Прототипом крепости стал Албазинский острог — укреплённое поселение русских первопроходцев на Амуре. 

Подготовка эскизов и чертежей реконструкции, рубка строений и сборка на месте прошли под авторским контролем Павла Сапожникова — лидера проекта Proshloe.architect.

Фестиваль «Времена и эпохи» в 2018 году 
Проходил с 10 по 22 августа на 30 площадках по всей Москве. Площадки выстроились в шаговой доступности от метро и представили всю историю человечества от каменного века до советской оттепели. В 2018 году фестиваль собрал 3000 участников со всего мира.

Фестиваль «Времена и эпохи» в 2019 году 
Проходил с 7 по 16 июня на 40 площадках в центре Москвы, парке Коломенское, музее Победы, в Государственном Историческом музее, в музее Декоративно-прикладного и народного искусства.

В рамках Времен и эпох в этом году прошёл V Международный рыцарский Турнир святого Георгия, наиболее точно и в деталях воссоздающий мир Средневековья. В нём приняли участие 12 сильнейших рыцарей со всего мира.

Впервые была представлена площадка Османской империи, специально созданная к фестивалю со всеми костюмами и декорациями.

Участие в IX по счёту фестивале «Времена и Эпохи» приняли 2000 реконструкторов из 15 стран мира — Австралии, Беларуси, Великобритании, Венгрии, Германии, Канады, Израиля, Италии, Мексики, Польши, Словакии, Турции, Франции, Чехии и России. Мексиканские реконструкторы Мезоамерики выступили прямо на Манежной площади.

Фестиваль «Времена и эпохи» в 2021 году

Фестиваль «Времена и эпохи. Победы России» в 2022 году

См. также 
 Pax Romana (парк) — парк исторической реконструкции на тему римской истории с элементами стилизации, расположенный на противоположном от Нижнего Новгорода берегу Волги, в городе Бор Нижегородской области.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фестиваля
 Информация о фестивале на сайте Правительства Москвы
 Страница фестиваля на сайте организаторов. Отчетные видеоролики по всем фестивалям серии
 Виртуальный тур VR 360° по площадкам фестиваля 2016 года
 Тоже форум. Отзывы о Временах и эпохах—2011
 Тоже форум. Отзывы о Временах и эпохах—2012
 Russia beyond the headlines (видео). Репортаж с Времен и эпох—2013
 Тоже форум. Отзывы о Временах и эпохах—2013
 Russia Today (видео). Репортаж с Времен и эпох—2014
 ТВЦ (видео). Репортаж о подготовке к Временам и эпохам—2014
 ВиЭ—2014. Обсуждения, фото, видео
 Бой гладиаторов (видео) на ВиЭ—2015
 РИА Новости. Фотоотчет с ВиЭ—2015
 Отчетный ролик о ВиЭ—2016
Историческая реконструкция
Коломенское
Фестивали Москвы